Йоханнес Хюбертюс (Йоп) Мартенс (; 8 декабря 1900, Амстердам — 22 октября 1976, Весп) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника. На протяжении всей своей карьеры выступал за амстердамский «Аякс», в составе которого один раз становился чемпионом Нидерландов.

Спортивная карьера 
В возрасте шестнадцати лет Мартенс стал членом футбольного клуба «Аякс». В то время он жил в восточной части Амстердама по адресу улица ван Свинденстрат дом 15. Йоп стал играть за четвёртый состав клуба, где также играли Ян де Бур и Вим ван Ран, а через три года попал в основной состав «Аякса».

В чемпионате Нидерландов дебютировал 9 мая 1920 года в матче с клубом , завершившемся победой амстердамцев со счётом 5:2. В том сезоне он отметился лишь одним появлением на поле. Лишь через два года полузащитнику удалось закрепиться в основном составе. В сезоне 1922/23 Мартенс сыграл в 11 встречах чемпионата, а уже в следующем сезоне он основательно занял место Хенка Хордейка. Титул чемпиона страны он выиграл в конце своей карьеры, когда в сезоне 1930/31 «Аякс» в третий раз в своей истории стал победителем чемпионата.

В общей сложности за двенадцать лет Мартенс принял участие в 157 матчах первенства Нидерландов, забив в них 3 гола. В последний раз в составе «красно-белых» он выходил на поле 7 февраля 1932 в матче с клубом . В следующем матче «Аякса» Йоп выполнял роль линейного арбитра, помогая судье .

Позже Мартенс играл за команду ветеранов клуба вместе с Зигелером, де Бойсом, Схеттерсом, де Натрисом и другими футболистами. В конце 1930-х годов работал тренером в клубе «Де Волевейккерс».

Личная жизнь 
Отец — Ян Мартенс, был родом из , мать — Трейнтье Йоханна Бонтеку, родилась в Амстердаме. Родители поженились в сентябре 1900 года — на момент женитьбы отец работал в сфере драгоценных камней. В их семье была ещё дочь Хиллегонда Гертрёйда Мария.

Работал банковским служащим. Женился в возрасте тридцати одного года — его супругой стала 28-летняя Мария Эгения Янсен, уроженка Зволле. Их брак был зарегистрирован 13 июля 1932 года в Амстердаме. В августе 1936 года родился сын по имени Ян Алберт, но он умер спустя 12 дней после рождения

Умер 22 октября 1976 года в Веспе в возрасте 75 лет. Церемония кремации состоялась 27 октября в крематории Вестгарде.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 1930/31

Статистика по сезонам

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на  сайте afc-ajax.info

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Бейсболисты Нидерландов
Игроки БК «Аякс»
Спортсмены нескольких видов спорта